Polt steht für:
 Polt auch Polte (Bootstyp), verschiedene traditionelle Bauformen für die Fischerei in Vorpommern

Polt ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyne Polt-Heinzl (* 1960), österreichische Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin
 Gerhard Polt (* 1942), deutscher Kabarettist, Autor und Schauspieler
 Matthias Polt (* 1980), deutscher Politiker (NPD) und rechtsextremer Aktivist
 Roman Polt (1926–2008), österreichischer Jazztrompeter

literarische Figur:
 Simon Polt, Romanfigur
 Protagonist der Romanverfilmungen, siehe Polt (Film)

Siehe auch:
 Bolt
 Boltt
 Pölt